Calan o Calán pueden hacer referencia a:

Calan; localidad de  Bretaña, Francia;
Calan, uno de los nombres comerciales del medicamento verapamil;
Călan, localidad rumana;
Cerro Calán, cerro chileno;
Luis Calán, actor argentino;
Proyecto Calán Tololo, investigación astronómica chilena;
Calán, marca chilena de productos lácteos.